Ulaschaniwka (; ) ist ein Dorf im Norden der ukrainischen Oblast Chmelnyzkyj mit etwa 1360 Einwohnern (2018) und einer Fläche von 2,96 km². 

Das erstmals 1602 schriftlich erwähnte Dorf hieß bis 1966 Baranyje-Ulaschaniwka ().

Die Ortschaft liegt auf einer Höhe von  am Ufer des Hnylyj Riw (), einem 20 km langen, rechten Nebenfluss des Horyn, 5 km nördlich vom Rajonzentrum Slawuta und 120 km nördlich vom Oblastzentrum Chmelnyzkyj. 

Östlich vom Dorf verläuft die Territorialstraße T–18–04.

Gemeinde 
Ulaschaniwka ist das administrative Zentrum der gleichnamigen, 119,2556 km² großen Landgemeinde im Rajon Slawuta mit insgesamt über 8000 Einwohnern, zu der noch die Dörfer 
Watschiw () mit 236 Einwohnern, 
Peremyschel () mit 767 Einwohnern, 
Maratschiwka () mit 262 Einwohnern, 
Mynkiwzi () mit 792 Einwohnern, 
Schewtschenko () mit 108 Einwohnern, 
Romaniny () mit 191 Einwohnern, 
Iwaniwka () mit 477 Einwohnern, 
Pusyrky () mit 132 Einwohnern, 
Batschmaniwka () mit 285 Einwohnern, 
Wolyzja () mit 322 Einwohnern, 
Hubelzi () mit 460 Einwohnern, 
Nohatschiwka () mit 191 Einwohnern, 
Djatyliwka () mit 123 Einwohnern, 
Schukiw () mit 580 Einwohnern, 
Zwitocha () mit 971 Einwohnern, 
Kamjanka () mit 551 Einwohnern und  
Taschky () mit 207 Einwohnern gehören (Einwohnerzahlen vom 1. Januar 2018).

Weblinks 
 
 Webseite des Gemeinderates auf rada.info (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Chmelnyzkyj
Rajon Slawuta
Ersterwähnung 1602